Carmassi ist der Familienname folgender Personen:

 Arturo Carmassi (1925–2015), italienischer Bildhauer und Maler
 Bruno Carmassi (1894–nach 1952), italienischer Opernsänger (Bass)
 Massimo Carmassi (geb. 1943), italienischer Architekt